Петра Квитова је други пут освојила турнир. У финалу је савладала Светлану Кузњецову са 6:1, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2015.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно